Årets fotbollsspelare i Georgien är en årlig utmärkelse, utdelad till den bästa georgiska fotbollsspelaren för året.

Vinnaren utses genom en omröstning bland georgiska journalister. Från år 1993 har priset delats ut av dagstidningen Sarbieli. Tidigare, 1990 och 1992, delade Kartuli Pechburti, en annan georgisk dagstidning, ut priset.

Se även 

Fotboll i Georgien
Fotbollspriser
Priser och utmärkelser instiftade 1990